Belgier kan henvise til flere artikler:
 Belgiere - indbyggerne i Belgien
 Gallia Belgica – en romersk provins
 Belgae – den folkestamme, som gav navn til den romerske provins
 Belgien – et land, hvis indbyggere er belgiere
 Belgier (hest) – en hesterace fra dette land